Le elezioni presidenziali in Colombia del 1998 si tennero il 31 maggio (primo turno) e il 21 giugno (secondo turno).

Risultati

Collegamenti esterni

1998
Colombia